{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпионат мира среди ветеранов
|-
|align = "center" | Питерборо (Англия)
|-
|align = "center" | 5 — 6 ноября 2011
|-
|align = "center" | East of England Showground
|- 
| Статус — профессионально-любительский
|-
|align = "center" style = "background: red;" | Результаты
|-
| Высший брейк — 86 (Даррен Морган); 101 (Тони Чеппел, квалификация)
|-
|align = "center"| ''Финальный матч
|-
| Победитель — Даррен Морган
|-
| Финалист — Стив Дэвис
|-
| Счёт — 2:1
|}Чемпионат мира по снукеру среди ветеранов 2011 (, также известен как 2011 Wyldecrest Park Homes World Snooker Seniors Championship — по названию спонсора) — снукерный турнир, финальная стадия которого прошла с 5 по 6 ноября 2011 года в Англии. Победителем стал Даррен Морган, обыгравший в финале Стива Дэвиса со счётом 2:1.

 Формат 

Формат турнира 2011 года сильно отличается от предыдущего чемпионата: к участию были допущены только игроки, которым уже исполнилось 45 лет (по сравнению с прошлым годом планка поднята на 5 лет); формат самой игры представляет собой одну из версий «динамического» типа снукера: все матчи финальной стадии турнира играются до 2-х побед, с 30-ти секундным ограничением на каждый удар (по истечении первых 10 минут фрейма). Состав четвертьфинальных и полуфинальных пар определялся жребием.

 Призовой фонд 

 Победитель: £ 18 000 
 Финалист: £ 8 000 
 1/2 финала: £ 4 000 
 1/4 финала: £ 2 000 
 1/8 финала: £ 1 000
 3-й квалификационный раунд: £ 750
 Общий призовой фонд: £ 53 000

 Результаты 
 Квалификация 
Квалификация на турнир прошла 10 октября в Глостере; в ней приняли участие 28 игроков.
 Первый раунд 

 Джон Уэлш 0:2 Иан Брамби  
 Эндрю Миллиард 2:1 Стив Ньюбери  
 Дин Рейнолдс 1:2 Стив Вентхэм  
 Дэвид Ро 2:0 Пэтси Фэйган  
 Лес Додд 2:0 Тони Браун  
 Кевин Аззел 1:2 Майк Халлетт  

 Карл Таунсенд 2:1 Дэвид Сингх  
 Стив Микин 2:0 Уэйн Джонс  
 Десси Шихан 1:2 Али Бассири  
 Дэвид Тейлор 2:0 Кристофер Флайт  
 Джимми О'Ши 1:2 Тони Чеппел  
 Гэри Миллер 0:2 Гэри Уилкинсон  

 Второй раунд 

 Барри Старк 2:0 Иан Брамби  
 Эндрю Миллиард 0:2 Стив Вентхэм  
 Дэвид Ро 2:0 Лес Додд  
 Даррен Морган 2:0 Майк Халлетт 

 Джон Макбрайд 0:2 Карл Таунсенд  
 Стив Микин 2:0 Али Бассири  
 Дэвид Тейлор 0:2 Тони Чеппел  
 Гэри Уилкинсон:bye

Третий раунд 

 Стив Вентхэм 2:1 Барри Старк  
 Даррен Морган 2:0 Дэвид Ро 

 Карл Таунсенд 2:0 Стив Микин  
 Гэри Уилкинсон 2:1 Тони Чеппел

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Информация о турнире на World Snooker 

2011 год в снукере
Чемпионат мира по снукеру среди ветеранов